ФТТ — Физика твёрдого тела, раздел физики.
 ФТТ — российский физический журнал Физика твёрдого тела.
 ФТТ (конференция) — Международная конференция по Физике твёрдого тела.
 ФТТ - функциональные технические требования.